US Open Series 2015, właśc. Emirates Airline US Open Series 2015 – 20. edycja US Open Series, cyklu turniejów tenisowych rozgrywanych na kortach twardych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, rozpoczynająca się 27 lipca 2015 w Atlancie, a kończąca w Winston-Salem u mężczyzn i w New Haven u kobiet 30 sierpnia 2015. Ta edycja składała się z trzech oddzielnych turniejów męskich i trzech turniejów kobiecych oraz z turnieju w Cincinnati goszczącego zarówno męskie, jak i kobiece zawody. Cykl zawierał dwa turnieje kategorii ATP World Tour Masters 1000 oraz dwa turnieje WTA Premier 5.

Przydział punktów za poszczególne turnieje 
By być uwzględnionym w końcowej klasyfikacji, a następnie zdobyć dodatkową pulę nagród, zawodnicy musieli mieć policzalne wyniki z co najmniej dwóch różnych turniejów. W 2014 roku wprowadzono zasadę podwajającą punkty zawodnikom, którzy uzyskali policzalne wyniki w co najmniej trzech turniejach.

Zawodnicy kończący cykl w najlepszej trójce uzyskali dodatkowe nagrody pieniężne podczas US Open.

Klasyfikacja końcowa US Open Series 

Stan po zakończeniu cyklu

ATP World Tour

WTA Tour

Dodatkowa pula nagród 
Troje najlepszych zawodników w klasyfikacji US Open Series otrzymało dodatkową pulę nagród, w zależności od tego, w której rundzie ukończyli wielkoszlemowy US Open. Wysokość premii uwzględniono poniżej.

Terminarz turniejów

Tydzień 1

ATP – BB&T Atlanta Open (Atlanta)

Tydzień 2

WTA – Bank of the West Classic (Stanford)

Tydzień 3

ATP – Rogers Cup (Montreal)

WTA – Rogers Cup (Toronto)

Tydzień 4

ATP – Western & Southern Open (Cincinnati)

WTA – Western & Southern Open (Cincinnati)

Tydzień 5

ATP – Winston-Salem Open 2015 (Winston-Salem)

WTA – Connecticut Open 2015 (Connecticut)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

!